Pölzer ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Pölzer (1871–1924), österreichische sozialdemokratische Politikerin

 Robert Pölzer (* 1961), deutscher Journalist